Королевская библиотека Бельгии (, ), неофициально известная также как Альбертина — национальная научная библиотека Бельгии. Основная цель библиотеки — собирать и хранить все издания, публикующиеся в Бельгии, а также работы бельгийцев, живущих за границей. В соответствии с бельгийским законодательством об обязательном экземпляре, библиотека получает как минимум один экземпляр каждого издания, публикующегося в Бельгии.

Кроме бельгийских, библиотека содержит большое количество иностранных изданий.

Библиотека расположена в Брюсселе на Горе Искусств.

История 
История книжного собрания, позднее выросшего в Королевскую библиотеку, начинается ещё в XV веке, когда бургундские герцоги начали собирать манускрипты. В 1559 году по приказу Филиппа II эти манускрипты были перенесены во дворец Кауденберг в Брюсселе. В 1731 году дворец Кауденберг сгорел, но большая часть библиотеки была спасена.

 
 
 
 

Книжное собрание несколько раз меняло место расположения и принадлежность.

19 июня 1837 года указом правительства была образована Королевская библиотека Бельгии. Первоначально её основой стало книжное собрание гентского библиофила , состоявшее из семидесяти тысяч книг. Книжное собрание, основанное ещё бургундскими герцогами, в момент основания Королевской библиотеки принадлежало городу Брюсселю (с 1803 года). В 1842 году оно было передано государству и вошло в состав Королевской библиотеки.

В 1935 году было принято решение о строительстве нового здания для Королевской библиотеки. Однако из-за войны строительство началось только в 1954 году. Торжественное открытие этого здания, в котором библиотека размещается и сейчас, состоялось 17 февраля 1969 года.

Коллекции 
Основная коллекция содержит восемь миллионов книг, десятки тысяч газет и журналов. Помимо основной, библиотека содержит шесть особых коллекций:

Ценные работы 
Эта коллекция была выделена из основной коллекции после Второй мировой войны. Здесь содержатся наиболее ценные и редкие издания, например, инкунабулы. Особая коллекция содержит сорок пять тысяч единиц хранения, в том числе три тысячи инкунабул.

Карты и планы 
Эта коллекция содержит двести тысяч карт, атласов и глобусов. Большая часть этих документов имеет отношение к Бельгии. Кроме географических карт, здесь хранятся астрономические карты, а также аэрофотографии.

Музыка 
Музыкальная коллекция была основана в 1965 году. Она содержит аудиозаписи (около пятидесяти тысяч, в основном граммофонные пластинки), партитуры, журналы и книги о музыке. Музыкальный отдел имеет свой собственный концертный зал на 130 мест.

Рисунки 

Отдел рисунков и изображений содержит гравюры, фотографии, афиши, «народные картинки» (типа лубков). В общей сложности — семьсот тысяч единиц хранения.

Рукописи 
В состав коллекции этого отдела входят в том числе и рукописи, собранные бургундскими герцогами в XV веке. Отдел содержит тридцать пять тысяч рукописей, в том числе четыре с половиной тысячи средневековых.

Монеты и памятные медали 
Библиотека также имеет нумизматическую коллекцию. Государственная нумизматическая коллекция была основана в 1835 году, в 1938 году она была включена в состав Королевской библиотеки.

Нумизматический кабинет содержит монеты от древнеримских и древнегреческих и до современных, памятные и наградные медали, жетоны, а также банкноты. В общей сложности коллекция содержит двести тысяч предметов, в том числе: восемьдесят три тысячи монет, тридцать семь тысяч медалей, восемнадцать тысяч банкнот, четырнадцать тысяч жетонов, две тысячи гирек, использовавшихся в старину менялами для определения веса монет, двадцать две тысячи наградных медалей и двадцать четыре тысячи прочих предметов.

Здание библиотеки 
Здание библиотеки было построено в 1954—1969 годах. Здание занимает площадь в тринадцать тысяч квадратных метров, общая площадь помещений библиотеки составляет шестьдесят семь тысяч квадратных метров. Библиотека имеет десять надземных и шесть подземных этажей. Общая протяжённость книжных полок — 150 километров.

Внутри, помимо читальных залов, располагается музей книги LIBRARIUM, средневековая готическая капелла, в которой проводятся выставки и кафетерий с верандой и панорамным видом на центр города. Во все эти, и другие публичные пространства библиотеки вход свободный, но для доступа в читальный зал необходимо приобрести абонемент.

Примечания

Источники 
 Сайт библиотеки

Библиотеки, основанные в 1837 году
Появились в 1837 году в Бельгии
Библиотеки Бельгии
Бельгии
Здания и сооружения Брюсселя
Культура Брюсселя
Образование в Брюсселе